Volrad von der Lancken kan avse:

 Volrad von der Lancken (ingenjör)
 Volrad von der Lancken (ämbetsman)